Portas är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Pontevedra och regionen Galicien, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Madrid. Portas ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Portas är kuperad åt nordost, men åt sydväst är den platt. Portas ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är Serra do Xiabre,  meter över havet,  km nordväst om Portas. Runt Portas är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Pontevedra,  km söder om Portas. I omgivningarna runt Portas  

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Galicien